Лестница в небо (фильм, 1946) (Вопрос жизни и смерти) — режиссёр Майкл Пауэлл
 Лестница в небо (фильм, 1952) — режиссёр Луис Бунюэль
 Лестница в небо (фильм, 1966) — режиссёр Раймондас Вабалас
 Лестница в небо (фильм, 2012) — режиссёр Серж Кожин
 Лестница в небо (телесериал) — режиссёр Хуан Давид Элисетче